The Devil's Trail – film del 1919 diretto da Stuart Paton
The Devil's Trail – western del 1942 diretto da Lambert Hillyer